Leopoldo II de Lippe (en alemán, Leopold II. zur Lippe; Detmold, 6 de noviembre de 1796-ibidem, 1 de enero de 1851) fue el soberano del principado de Lippe. Sucedió en el trono en 1802, y en 1820 asumió el control del gobierno de su madre, quien había actuado de regente debido a la prematura juventud de su ascensión.

Biografía 
Leopoldo II nació en Detmold, el mayor de los hijos Leopoldo I, el príncipe reinante de Lippe, y de su consorte, la princesa Paulina de Anhalt-Bernburg (1769-1820). Sucedió como príncipe de Lippe a la muerte de su padre el 4 de abril de 1802. Como tenía solo 6 años de edad, su madre, la princesa Paulina, actuó como regente hasta el 3 de julio de 1820, cuando asumió el control del gobierno. Desde su juventud, Leopoldo fue un niño tímido y reservado con los extraños y nunca fácil de tratar. Durante la regencia, su madre introdujo una constitución en 1819 que creaba una asamblea que en su tiempo tenía más poderes ejecutivos que cualquier otra asamblea en Alemania. 

En 1825, construyó un Teatro de Corte. Entre los que actuaron en el teatro estaban Alberto Lortzing y Luis Devrient, quienes fueron empleados aquí desde 1826 hasta 1833. 

En los últimos años de su reinado, las revoluciones de 1848-1849 irrumpieron a lo largo de toda Alemania, por ello Leopoldo concedió el sufragio general, que fue introducido por ordenanza del 16 de enero de 1849. Sin embargo, no hubo acuerdo entre el parlamento estatal y el gobierno sobre la cuestión del borrador de una nueva constitución. Tras su muerte en Detmold, fue sucedido en el trono por su hijo mayor, Leopoldo III.

Matrimonio e hijos 
El príncipe Leopoldo se casó en Arnstadt el 23 de abril de 1820 con la princesa Emilia de Schwarzburgo-Sondershausen (1800-1867). Tuvo una vida familiar ejemplar. Tuvieron nueve hijos:

Leopoldo III (1821-1875), príncipe de Lippe. Casado con Isabel de Schwarzburgo-Rudolstadt (1833-1896) el 17 de abril de 1852.
 Luisa (1822-1887).
 Valdemar (1824-1895), príncipe de Lippe. Casado con Sofía de Baden (7 de agosto de 1834-6 de abril de 1904) el 9 de noviembre de 1858.
 Federica (1825-1897).
 Federico (1827-1854).
 Germán (1829-1884).
 Alejandro (1831-1905), príncipe de Lippe.
 Carlos (1832-1834).
 Paulina (1834-1906).

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Lippe
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Detmold